Верхнеикорецкое сельское поселение — муниципальное образование Бобровского района Воронежской области России.

Административный центр — село Верхний Икорец.

Население

Административное деление 
Состав поселения:
 село Верхний Икорец,
 посёлок Заречный,
 посёлок Нескучный.

Известные уроженцы 
  Яблочкин, Дмитрий Михайлович — Герой Советского Союза.
  Просветов, Пётр Данилович — Герой Советского Союза.
  Рубахин, Анатолий Ермолаевич — Герой Советского Союза.

Примечания 

Муниципальные образования Бобровского района
Сельские поселения Воронежской области